Quito
Quito (cantão)
Quito (departamento)
Río Quito
10793 Quito
Quito-Arma (distrito)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos